Sveta Katarina Aleksandrijska (o. 287. – 304.), afrička svetica mučenica 
 Sveta Katarina Sijenska (1347. – 1380.), redovnica dominikanka
 Katarina Labouré (1806. – 1876.), redovnica milosrdnica 
 Katarina de Ricci (1522. – 1590.), djevica, dominikanka, svetica
 Blažena Katarina Kosača-Kotromanić (1425.? – 1478.), bosanska kraljica, franjevačka svjetovnjakinja
Zemljopis:
 Sveta Katarina (Pićan), naselje u Općini Pićan
 Sveta Katarina (brdo), brdo na sjevernoj periferiji Grada Rijeke, koje se uzdiže iznad desne obale Rječine
 Sveta Katarina (Pulski zaljev), otočić u Pulskom zaljevu
 Sveta Katarina (Rovinj), otočić pred Rovinjem
 Sveta Katarina (Pašman), otočić kod Pašmana